Братья Березу́цкие — две пары известных близнецов:

 Братья Березуцкие (футболисты) (род. 1982) — российские футболисты.
 Братья Березуцкие (рестораторы) (род. 1985) — российские повара и рестораторы.